Стифтамтмадюр (, ; мн. ч. Stiftamtmann, ) — высший государственный чиновник в Исландии в 1684—1872 годах, фактический глава острова. Назначаемый королём Дании стифтамтмадюр являлся самым высоким представителем датской короны и главой исполнительной власти в Исландии.

С 1684 по 1769 год резиденция стифтамтмадюра Исландии была в Копенгагене, и только в 1770 года король обязал стифтамтмадюра жить в Исландии. С 1770 по 1787 год стифтамтмадюр также выполнял обязанности амтмадюра Юго-Западного амта. После разделения в 1787 году этого амта на две отдельный амта — Южный и Западный, стифтамтмадюра Исландии являлся также амтмадюром Южного амта.

Должность стифтамтмадюра Исландии была упразднена королем Кристианом IX в 1872 году и вместо него появилась должность губернатора Исландии, упраздненная впоследствии в 1904 году, когда исландцы получили самоуправление.

Первым стифтамтмадюром Исландии был Ульрик Кристиан Гюлденлёв, пасынок короля Кристиана VI, которому было всего 5 лет, когда он вступил в эту должность 26 января 1684. Из-за малого возраста, стифтамтмадюрн не мог выполнять свои обязанности и требовалось назначить какого-то другого человека для этой должности, но из-за нежелания короля Кристиана VI этого не происходило вплоть до 1688 года, когда наконец к юному Ульрику не был приставлен человек, временно исполняющий его обязанности главы Исландии.

Стифтамтмадюр от лица короля Дании осуществлял надзор за всеми органами государственной власти и местного самоуправления в Исландии, контролировал деятельность судебных и церковных властей. В его подчинении находились несколько амтменнов, выполнявших в Исландии надзор над низшими королевскими чиновниками и сислюменами.
Будучи государственным чиновником, а не лендлордом, стифтамтмадюр получал от короля определенную зарплату, но не получал от него земель во владение.

Стифамтменны Исландии 
Первые шесть стифамтменнов Исландии (с 1684 по 1769 год) имели официальную резиденцию в Копенгагене в Дании и, за редким исключением, никогда не бывали в Исландии:
  (1684—1719)
  (1719—1727)
  (1728—1730)
  (1730-1750 )
  (1750-1768 )
  (1768—1769)
В дальнейшем, с 1770 по 1872 год стифамтменнами Исландии были:
  (1770—1785)
  (1785—1789)
  (1790—1806)
  (1806—1810)
  (1810—1819)
  (1819—1824)
  (1824—1829)
  (1829—1837)
  (1837—1841)
  (1841—1847)
  (1847—1850)
  (1850—1860)
  (1860—1865)
  (1865—1873)

Примечания 

Государственное устройство Исландии